ARA 25 de Mayo o ARA Veinticinco de Mayo puede referirse a los siguientes buques argentinos:

 la goleta 25 de Mayo (1815);
 el bergantín 25 de Mayo;
 la fragata 25 de Mayo (1826);
 la fragata 25 de Mayo (1828);
 la fragata 25 de Mayo (1841);
 el vapor 25 de Mayo (1859);
 el crucero acorazado 25 de Mayo (1891);
 el crucero ARA Veinticinco de Mayo (C-2); o
 el portaaviones ARA Veinticinco de Mayo (V-2).

25 de Mayo